Thomas Nüssli (né le  à Herisau en Suisse) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Repêchage 
En 2002, il est choisi au cours du repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey par les Canucks de Vancouver en , .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 
 
|- 
|  1999-2000|| EV Zoug|| LNA|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2000-2001|| EV Zoug||  LNA|| 34|| 6|| 2|| 8|| 10|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|- 
|2001-2002|| EV Zoug||  LNA|| 19|| 2|| 1|| 3|| 8|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| HC Bâle|| LNB|| 15|| 3|| 1|| 4|| 70|| || || || || 
|- 
|2002-2003 || Rapperswil-Jona Lakers||  LNA|| 40|| 6|| 5|| 11|| 43|| || || || || 
|-
|2003-2004 || Rapperswil-Jona Lakers||  LNA|| 37|| 6|| 6|| 12|| 16|| --|| --|| --|| --|| --
|- 
|2004-2005 || HC Bâle || LNB|| 42|| 23|| 18|| 41|| 52|| || || || || 
|-
|2005-2006 || HC Bâle|| LNA|| 43|| 9|| 9|| 18|| 40|| 5|| 0|| 1|| 1|| 27
|- 
|2006-2007 || HC Bâle|| LNA|| 39|| 18|| 11|| 29|| 50|| || || || || 
|-
|2007-2008 || HC Bâle|| LNA|| 34|| 11|| 9|| 20|| 46|| || || || || 
|- 
|2008-2009 || HC Bienne||  LNA|| 48|| 19|| 18|| 37|| 42|| -||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010|| HC Bienne||  LNA|| 35||13 ||10 ||23 ||28 ||- ||- ||-||- ||- 
|- 
| 2010-2011|| HC Bienne||  LNA||40 || 7|| 11|| 18|| 30|| -||- ||- ||- ||-
|- 
| rowspan="2"| 2011-2012|| HC Thurgovie||  LNB|| 23|| 11|| 11|| 22||26 || -|| -|| -||- ||-
|-
| SC Langnau Tigers||  LNA||4 ||1 || 0|| 1|| 0|| 4|| 2||1 ||3 ||10
|- 
| rowspan="2"| 2012-2013|| HC Thurgovie ||  LNB|| 27|| 8|| 13|| 21||40 || -|| -|| -||- ||-
|-
| SC Langnau Tigers ||  LNA||17 ||2 || 3|| 5|| 16|| 3|| 0||1 ||1 ||0
|- 
|2013-2014|| HC Thurgovie ||  LNB|| 35|| 17|| 23|| 40 ||56 || 4|| 1|| 0||1 ||6
|- 
|2014-2015|| SC Langnau Tigers ||  LNB|| 35|| 15|| 16|| 31||26 || 7|| 4|| 3||7 || 2
|- 
|2015-2016|| SC Langnau Tigers ||  LNB|| 44|| 10|| 16|| 26||20 || 11|| 3|| 3||6 ||8
|- 
|2016-2017|| SC Langnau Tigers ||  LNB|| 44|| 18|| 11|| 29||24 || 6|| 1|| 4||5 ||4
|- 
|2017-2018|| SC Langnau Tigers ||  LNB|| 35|| 4|| 12|| 16||10 || -|| -|| -||- ||-

Carrière internationale 
Il représente la Suisse au cours des compétitions suivantes :

Championnat du monde junior U-18
2000
Championnat du monde junior
2001 et 2002

Références 

Naissance en mars 1982
Naissance à Herisau
Joueur international suisse de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur du EV Zoug
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du HC Bâle
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Thurgovie
Joueur du SC Herisau
Attaquant de hockey sur glace